Гамма-протеобактерии () — класс грамотрицательных бактерий типа протеобактерий, в который входят некоторые группы, важные в медицинском, экологическом и научном плане. Сюда же относят чрезвычайно большое количество патогенных микроорганизмов.

Значение 
К гамма-протеобактериям относятся несколько важных для медицины и биологии групп, таких как Enterobacteriaceae, Vibrionaceae и Pseudomonadaceae. К этому же классу принадлежат возбудители опасных заболеваний человека, например Salmonella spp. (энтерит и брюшной тиф), Yersinia pestis (чума), Vibrio cholerae (холера), Pseudomonas aeruginosa (заражение лёгких у госпитализированных пациентов или больных муковисцидозом), и Escherichia coli (пищевое отравление). Также к гамма-протеобактериям принадлежат патогены растений, например Xanthomonas axonopodis pv. citri (рак цитрусовых) и Pseudomonas syringae pv. actinidiae (поражает киви). Члены рода Chromatium способны к фотосинтезу с использованием сероводорода в качестве донора электронов, и, таким образом, участвуют в круговороте серы. Некоторые гамма-протеобактерии способны окислять метан, и многие из них вступают в симбиотические отношения с придонными обитателями океанических геотермальных источников.

Филогения 
Из-за рода Acidithiobacillus класс гамма-протеобактерии оказался парафилетическим по отношению к бета-протеобактериям (см. Таксономия протеобактерий), поэтому его в 2013 году выделили в отдельный класс Acidithiobacillia.

Классификация 
На апрель 2021 года в класс Gammaproteobacteria включают следующие порядки:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (включая Pseudomonadaceae)

См. также 
 Halomonas titanicae

Примечания

Ссылки 
 

 
Классы бактерий